Но́ртон () — распространённое английское имя собственное, встречающееся в качестве топонимов, личных имён и фамилий.

Географические объекты

Австралия 
 Чиппинг-Нортон — город на юго-западе от Сиднея в районе города Ливерпуль.

Англия 
 Нортон (Дарем)
 Нортон (Восточный Суссекс)
 Нортон (Глостершир)
 Нортон (Хертфордшир)
 Нортон (Лестершир)
 Нортон (Северный Йоркшир)
 Нортон (Нортхемптоншир)
 Нортон (Саффолк)
 Чиппинг-Нортон — небольшой городок на территории графства Оксфордшир.
 Нортон (Шеффилд) — пригород Шеффилда, ранее самостоятельная деревня.

Уэльс 
 Нортон (Монмутшир)
 Нортон (Поуис)

США 
 Нортон (Канзас)
 Нортон (Массачусетс)
 Нортон (Огайо)
 Нортон (Вермонт)
 Нортон (Виргиния)
 Нортон — административно-территориальный округ в штате Канзас
 Нортон — тауншип в округе Уинона, Миннесота.

Зимбабве 
 Нортон — город на севере центральной части Зимбабве, на территории провинции Западный Машоналенд.

Персоналии 
 Нортон, Андре (1912—2005) — американская писательница-фантаст.
 Нортон, Брайан (1899—1956) — южноафриканский теннисист.
 Нортон, Гейл Энн (род. 1954) — американский политик, министр внутренних дел США.
 Нортон, Грэм (род. 1963) — ирландский телеведущий, комик, актёр, колумнист.
 Нортон, Джеймс (род. 1985) — английский актёр.
 Нортон, Джим (род. 1938) — ирландский актёр.
 Нортон, Джо (1891—1963) — английский футболист.
 Нортон, Джон (1893—1979) — американский легкоатлет.
 Нортон, Джошуа Абрахам (пред. 1819—1880) — житель США, провозгласивший себя императором Соединённых Штатов и Протектором Мексики (Нортон I).
 Нортон, Кен (1943—2013) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе.
 
 Нортон, Питер (род. 1943) — американский предприниматель, программист и филантроп.
 Нортон, Рей (род. 1937) — американский легкоатлет, лучший спринтер мира в 1958—1960 годах.
 Нортон, Ричард (род. 1950) — австралийский и голливудский актёр, продюсер, мастер боевых искусств, постановщик трюков, каскадёр.
 Нортон, Уильям Уордер (1891—1945) — американский издатель.
 Нортон, Эдвард (род. 1969) — американский киноактёр, режиссёр, продюсер.
 Нортон, Эдвард Лоури (1898—1983) — инженер и ученый, работал в корпорации Bell Labs.
 Нортон, Эдвард Феликс (1884—1954) — британский армейский офицер и альпинист.
 Нортон, Эдгар (1868—1953) — американский актёр театра и кино.

Компании и товарные знаки 
 Norton Motorcycles — британский производитель мотоциклов, основанный в 1898 году.
 Norton Commander — популярный файловый менеджер для DOS.
 Norton Utilities — известный комплекс утилит для конфигурирования и обслуживания компьютера.
 Norton Antivirus — одна из защитных программ производства компании Symantec.

Прочее 
 (3869) Нортон — астероид.
 Бёрнт Нортон — первая часть цикла поэм «Четырёх квартетов» Томаса Элиота.